Gady steht für:

 Gady (Unternehmen), Unternehmen in Lebring, Steiermark
 Gady (Dywity), Ort in der Gmina Dywity, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Jadden, Kreis Allenstein, Ostpreußen

Gady ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Gady (1937–2015), österreichischer Unternehmer
 Ingrid Gady (* 1957), österreichische Politikerin (ÖVP), Abgeordnete zum Landtag Steiermark
 Philipp Gady (* 1984), österreichischer Unternehmer und Wirtschaftskammerfunktionär